Ruta Provincial 70 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 70, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 70, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 70, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.